Le nom Henry Pelham peut désigner :

 Henry Pelham (1597-?), parlementaire anglais durant la guerre civile ;
 Henry Pelham (1661-1721), député anglais ;
 Henry Pelham (1694-1725), homme politique britannique ;
 Henry Pelham (1694-1754), Premier ministre de Grande-Bretagne de 1743 à sa mort ;
 Henry Pelham (1749-1806), graveur britannique ;
 Henry Pelham (1804–1886, ),  de Chichester,